Пистолет-пулемёт Токийского арсенала обр. 1928 года или Tokyo Arsenal Model 1928 — японский экспериментальный пистолет-пулемёт произведённый на . Прототип наравне с ПП Токийского арсенала образца 1927 года, является одним из первых разработанных пистолетов-пулемётов в Японии. Модель 1928 года не является модификацией образца 1927 года и имела совершенно новый дизайн с отличающейся внутренней конструкцией.

История 
Пистолет-пулемёт образца 1927 года был разработан после первоначальных испытаний более раннего прототипа обр. 1927 года от Токийского арсенала, также известного как . В феврале — марте 1930 года, образец 1928 года был подвергнут сравнительным испытаниям против нескольких других пистолетов-пулемётов, включая импортных из Европы и США, а также пистолета-пулемёта образца 1927 года. Во время испытаний в данном образце сломался боёк и пистолет-пулемёт был преждевременно отклонен от дальнейших тестов.

См. также 
 Пистолет-пулемёт Токийского арсенала образца 1927 года — первый прототип японского ПП с иной конструкцией, разрабатываемый в тот же период.

Примечания

Литература 
 

Пистолеты-пулемёты Японии
Оружие под патрон 8 × 22 мм Намбу
Появились в 1928 году в Японии